Фамилија Инзунза има више значења:

 Фамилија Инзунза, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Инзунза, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику